Mit Rheindelta bezeichnet man 
 das Mündungsgebiet des Rheins in die Nordsee, siehe Rhein-Maas-Delta
 das Mündungsgebiet des Alpenrheins in den Bodensee, siehe Rheindelta (Bodensee)